Попередіх двох років турнір вигравала Гарбінє Мугуруса, але цього року вона вирішила не грати в ньому.

Перемогла Еліна Світоліна, здолавши у фіналі  Маріє Боузкову, 7–5, 4–6, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2020 Singles
Monterrey Open - Singles
2020 у мексиканському спорті